Гусёнки — название населенных пунктов в России:

 Гусёнки — деревня в Талдомском районе Московской области в составе Темпового сельского поселения
 Гусёнки — деревня в Талдомском районе Московской области в составе Гуслевского сельского поселения